Стефаненко — украинская фамилия. Известные носители:
 Стефаненко, Андрей Яковлевич (1900—1957) — белорусский геолог и гидролог.
 Стефаненко, Наталья Дмитриевна (род. 1971) — российская и итальянская модель, актриса и телеведущая.
 Стефаненко, Татьяна Гавриловна (1949—2018) — советский и российский психолог.

См. также